Southey ist der Name folgender Orte:

 Southey  (Saskatchewan), Ort in Kanada
 Southey  (South Yorkshire)

Southey ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrose Southey (1923–2013), britischer römisch-katholischer Geistlicher, Trappist, Abt und Generalabt
 Caroline Anne Southey (1786–1854), englische Poetin
 Peter Southey (1962–1983), englischer Fußballspieler
 Robert Southey (1774–1843), englischer Poet